Джон А. Дэвис (; род. 1961) — американский аниматор, продюсер, сценарист, композитор, режиссёр, актёр озвучивания. Известен работами в кукольной и компьютерной анимации, создатель мультсериала «Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения».

Биография 
Джон Александр Дэвис родился 26 октября 1961 года в Далласе, штат Техас, США. Окончил среднюю школу Лейк-Хайлендс; в 1984 году окончил Южный методистский университет.

Дэвис начал проявлять интерес к анимации в детстве, используя камеру 8-мм киноплёнки родителей, анимируя свои фигурки. Зарождению интереса к анимации поспособствовал анимационный фильм «Icharus», который Джон посмотрел на кинофестивале.

Карьера 
После окончания университета Дэвис устроился в местную анимационную компанию «K&H Productions», познакомившись там с рисованным мультипликатором Китом Алкорном. «K&H Productions» занималась производством рекламных роликов, телевизионной анимацией в сфере кабельного телевидения и кинофестивалями. Однако в начале 1987 года компания объявила о банкротстве, в результате чего Джон и Кит основали собственную студию «DNA Productions».

В 1980-ых у Джона родилась идея создать Джимми Нейтрона, написав сценарий «Runaway Rocketboy», который был позже заброшен. Однако в начале 90-ых, во время переезда, Дэвис нашёл старый сценарий и переписал его — создалась короткометражка «Джонни Квазар», которая была представлена на SIGGRAPH, где Джон познакомился со Стивом Одекерком. После данный проект был представлен Nickelodeon, что после создало фильм, а затем полноценный мультсериал.

Позже в 2006 году Дэвис совместно с Томом Хэнксом создал фильм «Гроза муравьёв». Однако низкие кассовые сборы фильма привели к банкротству анимационной компании «DNA Productions», что сказалось на отмене четвёртого сезона Джимми Нейтрона.

В 2010 году Джон создал вместе с Китом Алкорном и Стивом Одекерком, «Планету Шина», спин-офф Джимми Нейтрона, где Дэвис выполнял, в основном, консультативную роль. В это же время Дэвис был поставлен на должность режиссёра фильма «Warner Bros.» про Neopets вместе со сценаристами Диланом Селлерсом и Робом Либером, который изначально был запланирован на 2011-2012 год, но после был отменён.

Астрография 
С 2007 года Дэвис стал признанным астрофотографом, публикуя в астрономических журналах и на сайте NASA «Astronomy Picture of the Day» с высоким разрешением. В 2009 году Джон основал коллектив APSIG (; ), тесно связанную с Техасским астрономическом обществом в Далласе.

Фильмография 
{| class="wikitable"
|-
! Год !! Название !! Примечания
|-
| 1981 || Bermuda Triangle || Режиссёр, аниматор
|-
| 1984 || Blood Sucker from Outer Space || Спецэффекты
|-
| 1990 || Macon County War || Композитор
|-
| 1992 || Nanna & Lil' Puss Puss in 'Down Beat Dowager''' || Технический ассистент
|-
| 1993 || Basic Values: Sex, Shock & Censorship in the 1990s || Композитор
|-
| 1995; 1997 || Джонни Квазар || Режиссёр, сценарист, аниматор
|-
| 1997 || Санта против Снеговика || Режиссёр, сценарист, продюсер, аниматор
|-
| 1997—1998 || Cartoon Sushi || Технический режиссёр, звуковик
|-
| 1998 || Runaway Rocketboy! || Режиссёр, продюсер, сценарист, аниматор
|-
| 1999 || Олайв || Анимационный режиссёр, исполнительный продюсер
|-
| 2001 || Джимми Нейтрон, вундеркинд || Режиссёр, сценарист, продюсер, анимационный режиссёр
|-
| 2002 || Санта против Снеговика в 3D || Режиссёр, продюсер, сценарист, главный аниматор
|-
| 2002—2006 || Приключения Джимми Нейтрона, мальчика-гения || Создатель, продюсер, сценарист
|-
| 2004 || Джимми и Тимми: Мощь времени || Создатель, продюсер
|-
| 2006 || Гроза муравьёв || Режиссёр, продюсер, сценарист
|-
| 2009 || The Nature Place  || Режиссёр
|-
| 2010—2013 || Планета Шина || Соавтор, креативный консультант;Основан на персонажах, созданных Джоном Дэвисом
|-
| 2012 || The Lost Tomb: A Neopets Adventure (отменён) || Режиссёр, сопродюсер
|-
| 2014 || Ring-Co (отменён) || Режиссёр, сценарист, продюсер
|-
| 2016 || Smart (отменён) || Режиссёр
|-
| 2018 || Year 3000 || Аниматор
|-
| 2019 || Ziley and the Crew || Сценарист
|}
 Актёр озвучивания 
 1992: The Tale of Nippoless Nippleby — Нипполесс Нипплби, Типпи, огр №2
 1992: Nanna & Lil' Puss Puss in 'Wipe Out — ребёнок
 1993: Nanna & Lil' Puss Puss in 'Who Calcutta the Cheese''' — человек с Урана
 1994: Nanna & Lil' Puss Puss in 'The Honeymoonies — Ральф
 2001: Джимми Нейтрон, вундеркинд — Бенни, охранник, ребёнок-октопук
 2006: Гроза муравьёв — муравей №19

Примечания

Ссылки 
 
 Астрографический сайт Джона Дэвиса 
 Джон Дэвис на Nick Animation 

Родившиеся в Далласе
Мультипликаторы США
Режиссёры США
Продюсеры США
Композиторы США